Imię i nazwisko Frans Möller nosili lub noszą m.in.:
 Frans Möller (1886–1954) – szwedzki tenisista, olimpijczyk z 1912
 Frans Möller  (1897–1995) – szwedzki pływak, olimpijczyk z 1920